Partito Costituzionale Progressista – partito politico maltese
Partito Costituzionale Progressista – partito politico messicano